Anbau bezeichnet:
 den Anbau von Pflanzen, auch Ackerbau, siehe Anbau (Landwirtschaft)
 die Gebäude-Erweiterung, siehe Anbau (Gebäude)
 die allgemeine Tätigkeit des Anbauens eines Objekts an ein anderes, siehe Anbau (Tätigkeit)

Siehe auch: